Тур Румынии ( или Малая петля ) — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Румынии. С 2008 года имеет категорию 2.2 и входит в календарь UCI Europe Tour.

История 
Первая многодневная гонка в Румынии, Circuitului Munteniei, состоялась ещё в августе 1910 года — она была организована при поддержке ежемесячного журнала для автолюбителей Revista Automobila по аналогии со знаменитой французской гонкой «Тур де Франс». В соревновании приняли участие 12 велогонщиков, проехавшие около 300 км по маршруту Бухарест—Синая—Тырговиште—Бутиману—Бухарест. В дальнейшем эта гонка проводилась ещё дважды, но затем утратила поддержку журнала и прекратила своё существование.

В современном виде «Тур Румынии» стал проводиться с 1934 года ежедневной спортивной газетой Sportul Zilnic в сотрудничестве с Федерацией велосипедного спорта Румынии. Румыния, таким образом, стала шестой по счёту страной в мире, организовавшей собственный национальный тур по любительскому велоспорту, после Бельгии (1906), Нидерландов (1909), Болгарии (1924), Венгрии (1925) и Польши (1928). Первая гонка имела протяжённость 1026 км и включала шесть этапов (наиболее протяжённой дистанция «Тура Румынии» была в 1936 году и составляла 2242 км, тогда как самым коротким маршрутом остаётся маршрут 1991 года протяжённостью всего лишь 430 км).

Начиная с 2008 года гонка имеет вторую категорию и включена в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов. В соревновании принимают участие как национальные сборные различных стран, так и частные континентальные команды. По аналогии с другими гонками лидеры классификаций получают лидерские майки разных цветов, например, лидер генеральной классификации удостаивается жёлтой майки, лучший спринтер — красной, лучший горовосходитель — зелёной. Наиболее успешно на «Туре Румынии» выступали румынские гонщики, побеждавшие в генеральных классификациях 28 раз.

Классификации 
  Общая индивидуальная классификация по времени.
  Классификация наиболее агрессивных гонщиков.
  Горная классификация (индивидуальная классификация лидеров на подъёмах).
  Спринтерская классификация (общая индивидуальная классификация по очкам).
  Классификация лучшего румынского гонщика по времени.
  Классификация лучшего молодёжного румынского гонщика по времени.
 Командная классификация по времени.

Призёры 

 В 2010 году первоначально победу одержал болгарин  Владимир Коев, но в 2012 году он был дисквалифицирвали за допинг, согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, все его результаты 5 июля 2010 по 10 июля 2018 года были аннулированы. Произошло перераспределение мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Turul României — результаты всех «Туров Румынии» на сайте Cycling Archives
 Календарь UCI Europe Tour 2016 

Велогонки в Румынии
Ежегодные спортивные соревнования в Румынии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1934 года